Kutowinangun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kutowinangun, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kutowinangun, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar